Cikakak kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cikakak, Banyumas, by, 
 Cikakak, Sukabumi, by, 
 Cikakak, Brebes, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar